Bazyli Wanio – austriacki samorządowiec narodowości ukraińskiej, burmistrz Buska
 Krzysztof Wanio – dziennikarz
 Teodor Wanio – ukraiński prawnik, polityk, działacz społeczny, poseł do Sejmu Krajowego Galicji

Przypisy